Fusicolla är ett släkte av svampar. Fusicolla ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Fusicolla